Alastair Pilkington, Brits uitvinder en ondernemer (1920-1995)
 Anthony Pilkington, Brits voetballer van Ierse afkomst (1988)
 Dianne Pilkington, Brits actrice
 Doris Pilkington Garimara, West-Australische schrijfster (1937?-2014)
 George Pilkington Mills, Brits wielrenner (1867-1945)
 Karl Pilkington, Brits podcaster, auteur en voormalig radioproducent (1972)
 Mark Pilkington, golfprofessional uit Wales (1978)
 Pilkington (bedrijf), glasbedrijf